Pfautz bzw. Pfauz ist der Name folgender Personen:

 Christoph Pfautz (Pfarrer) (1607–1678), deutscher Pfarrer
 Christoph Pfautz (1645–1711), deutscher Mathematiker, Astronom, Geograph und Bibliothekar
 Johann Pfautz (1622–1674), deutscher Mediziner
 Johann Christian Pfautz (1688–1714), deutscher Mediziner
 Johann Gottfried Pfautz (1687–1760), deutscher Maler und Kupferstecher